Gouthier ist der Familienname folgender Personen:

 Anselmo Gouthier (1933–2015), italienischer Rechtsanwalt und langjähriger Politiker der Kommunistischen Partei Italiens (KPI)
 J. B. Gouthier (* 1965), deutscher Gitarrist, Komponist und Musiker